Edward Pryce Owen (1788–1863) – brytyjski duchowny anglikański i artysta
 Edward Owen (1886–1949) – brytyjski lekkoatleta długodystansowiec, dwukrotny medalista olimpijski
 Edward Owen (ur. 1903) – walijski rugbysta
 Edward Owen (1946–2008) – amerykański paraolimpijczyk, lekkoatleta, pływak i koszykarz

Zobacz też 
 Ernest Edward Owen